Olmedo (Italië)
 Olmedo (Spanje)
 Centro Deportivo Olmedo, een voetbalclub uit Ecuador